Андрей Владимирович Воскресенский:
 Воскресенский, Андрей Владимирович (1884—1937) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик.
 Воскресенский, Андрей Владимирович (1972—2019) — российский подводник, Герой Российской Федерации.